Stuart může znamenat:

 Stuart (zámek) ve Skotsku
 Stuart (řeka) v Austrálii

královský rod
 Stuartovci, královský rod ve Skotsku a ve Velké Británii
 Jakub I. Stuart (1566–1625), král Anglie a Skotska
 Jakub II. Stuart (1633—1701), král Anglie, Skotska a Irska
 Jakub František Stuart (1688–1766), anglický Starý pretendent
 Jindřich Stuart, lord Darnley (1545–1567), skotský král
 Karel I. Stuart (1600–1649), král Anglie, Skotska a Irska, popravený 1649
 Karel II. Stuart (1630–1685), král Anglie, Skotska a Irska
 Karel Eduard Stuart (1720–1788), anglický Mladý pretendent

příjmení
 Brad Stuart (* 1979), kanadský hokejový obránce
Francis Montgomery Stuart (1902–2000), irský spisovatel
 Gloria Stuartová (1910–2010), americká herečka
John McDouall Stuart (1815–1866), skotský objevitel australského vnitrozemí
 John Stuart, hrabě z Bute (1713–1792), skotský šlechtic, britský premiér
 Katie Stuart (* 1985), kanadská herečka
 Mark Stuart, americký hokejový obránce
 Peter Stuart, americký zpěvák

jiný význam
 M3 Stuart, americký lehký tank z období 2. světové války
 M5 Stuart, americký lehký tank z období 2. světové války